Peacemaker – film fabularny produkcji amerykańskiej z 1997 roku
 Peacemaker – serial telewizyjny produkcji amerykańskiej z 2022 roku
 PeaceMaker – trzecie demo fińskiego zespołu power metalowego Sonata Arctica
 Convair B-36 Peacemaker – amerykański, ciężki bombowiec dalekiego zasięgu
 Christian Peacemaker Teams – międzynarodowa organizacja, pracująca na rzecz eliminacji przemocy i niesprawiedliwości (zob. kościoły pacyfistyczne)
 Peace Maker Kurogane – manga i serial anime na jej podstawie
 Great Peacemaker – Twórca Pokoju, wódz indiański
 Peacemaker – model rewolweru Colta, kal. .357 Magnum
 Peacemaker – model rewolweru Colta, kal. .45 Colt